William Huggins kan syfta på:

* William Huggins (1820–1884), engelsk djurmålare
 William Huggins (1824–1910), engelsk astronom
 William John Huggins (1781–1845), engelsk marinmålare